En physique, une unité de mesure permet de mesurer une grandeur en fonction d'une valeur unitaire, par exemple une seconde.
 En pharmacologie, une unité internationale est une quantité de substance ayant un effet biologique donné.
 En sociologie, une unité est un ensemble, ou groupe ayant un sentiment d'appartenance qui permet de réunir les composants de cet ensemble, et de le définir.
 Dans l'armée, une unité militaire est une division militaire (voir aussi Liste des unités militaires).
 Dans la marine nationale française, « unité » est synonyme de « bâtiment ». Celle qui dispose d'un bureau militaire et administratif est une unité administrative. 
 En arithmétique, une unité, ou chiffre de l'unité, est le chiffre le plus à droite dans un nombre entier de plusieurs chiffres.
 En algèbre, les unités sont les éléments inversibles par la seconde loi de composition interne d'un anneau.
 En religion, l'unité de la foi et l'unité de l'Église montrent la réunion des croyants dans le Saint-Esprit.
 En ésotérisme, l'unité représente la conjonction de principes multiples, ou d'un dualisme (religion) très tranché.

Partis politiques 

 Unité est un parti politique en Lettonie.
 Unité est un parti politique en Hongrie.
 Unité est un parti politique au Kirghizistan.

Autres usages 
 Unité est un État du Soudan du Sud.
 Unité, chanson interprétée par Dadju, Hatik, Soolking et Imen Es, sortie en 2020.
 L'Unité, hebdomadaire du Parti socialiste français de 1972 à 1986.

Voir aussi 
 Unité urbaine
 Monnaie
 Unité administrative-Comprensorio
 

1 (nombre)
Homonymie de parti politique